Il termine Loznica può riferirsi:

Loznica, una città della Bulgaria
Loznica, una città della Serbia
Ložnica, un fiume della Slovenia